RSVP может иметь следующие значения:
 RSVP — подпись на приглашении, призывающая получателя дать ответ об участии в мероприятии (Répondez s’il vous plaît - франц.).
 RSVP — протокол резервирования сетевых ресурсов (Resource ReSerVation Protocol).
 Rapid serial visual presentation — технология скорочтения, а также эффективный способ показа информации на дисплее маленького размера.